Aspe (Spanje), een gemeente in Spanje
Aspe (televisieserie), een Vlaamse televisieserie
 Aspe (seizoen 1)
 Aspe (seizoen 2)
 Aspe (seizoen 3)
 Aspe (seizoen 4)
 Aspe (seizoen 5)
 Aspe (seizoen 6)
 Aspe (seizoen 7)
 Aspe (seizoen 8)
 Aspe (seizoen 9)
 Aspe (seizoen 10)
Pieter Aspe, een Vlaams schrijver
Vallée d'Aspe, een vallei in de Franse Pyreneeën